It's Over – singolo di Roy Orbison del 1964
 It's Over – singolo dell'Electric Light Orchestra del 1978
 It's Over – singolo dei Level 42 del 1987
 It's Over – singolo degli Squeeze del 1994
 It's Over – singolo di Jesse McCartney del 2008